L'indicatif téléphonique local en France permettait, jusqu’en 2022, d'identifier la zone géographique où se situe un abonné détenteur d'un numéro de téléphone fixe traditionnel, à l'exclusion des numéros non-géographiques commençant par le préfixe 09, par exemple ceux fournis pour la « voix sur IP » dans les abonnements triple play des box Internet. Depuis le  janvier 2023, il n'existe plus d’obligation de localisation géographique pour utiliser un code de zone géographique.

Les codes de zone géographique sont donnés avec le préfixe 0, c'est-à-dire celui qui concerne l'opérateur téléphonique par défaut. Ces zones sont définies par la lettre « Z » du codage E Z AB PQ MCDU ( de la numérotation).
Le territoire français (hormis les dépendances de l’océan Pacifique qui disposent d’une numérotation spécifique) était partagé, entre le 18 octobre 1996 et le  janvier 2023, en cinq grandes zones regroupant une à plusieurs régions. Cette répartition est définie par l'ARCEP.

Ces zones sont :
 01 : Région Île-de-France.
 02 : Région Nord-Ouest (Bretagne, Centre-Val de Loire, Normandie, Pays de la Loire) et « Océan Indien » (La Réunion et Mayotte).
 03 : Région Nord-Est : Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Hauts-de-France.
 04 : Région Sud-Est : Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie (Languedoc-Roussillon).
 05 : Région Sud-Ouest : Nouvelle-Aquitaine et Occitanie (Midi-Pyrénées). Les autres départements, collectivités et territoires d'outre-mer : Guadeloupe, Martinique et Guyane.

 : l’indicatif correspond ici à la zone départementale définie par les lettres « AB » du codage E Z AB PQ MCDU ( et  de la numérotation). Ces zones ne correspondent pas nécessairement aux limites du département ; chaque zone peut, d'ailleurs, comporter plusieurs zones départementales.

 : il existe aussi un indicatif correspondant à une zone géographique plus petite et unique, définie (en complément du préfixe « 01 à 05 ») par les lettres « ABPQ » du codage E Z AB PQ MCDU (, ,  et  de la numérotation). Ces indicatifs (environ  en France) sont regroupés en zones appelées zones de numérotation élémentaire (environ 420 pour l'ensemble de la France).

 : les indicatifs téléphoniques ne prennent pas en compte les nouvelles régions françaises. Ainsi, l'Occitanie est partagée en deux indicatifs téléphoniques : 04 en Languedoc-Roussillon et 05 en Midi-Pyrénées.

Les autres chiffres sont dédiés à des usages spécifiques, par exemple les 06 et 07 aux numéros de téléphones mobiles (Liste des préfixes des opérateurs de téléphonie mobile en France).

La portabilité des numéros géographiques  peut être autorisée, depuis janvier 2020, au sein d'une des 5 zones géographiques métropolitaines, et, depuis janvier 2023, dans toute la France métropolitaine.

À partir du 1 janvier 2023, certains indicatifs sont réservés aux plateformes de démarchage commercial et deviennent les seuls indicatifs autorisés pour cet usage.

Liste des indicatifs départementaux français classés par indicatif

Liste des indicatifs départementaux français classés par département

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Plan de numérotation téléphonique en France
 Liste des préfixes des opérateurs de téléphonie par internet en France
 Liste des préfixes des opérateurs de téléphonie mobile en France
 Anciens indicatifs téléphoniques à Paris
 Anciens indicatifs téléphoniques régionaux en France

Liens externes 
 Site de l’ARCEP
 Site extranet de l'ARCEP concernant le plan de numérotation

Numéro de téléphone
Liste en rapport avec les télécommunications
Télécommunications en France
Entité interrégionale en France